Наум Христов Миладинов e български музиковед и фолклорист, брат на Димитър и Константин Миладинов.

Биография 
Роден е в Струга, тогава в Османската империя, в семейството на грънчаря Христо Миладинов и неговата съпруга Султана Миладинова. Основно училище завършва в родния си град. Заминава с брат си Димитър на гурбет в Драч, където се научава да свири на цигулка. След това заедно с Димитър завършва Янинската гимназия и работи като негов помощник учител. От 1841 до 1844 година учи в Семинарията на Халки, където се дипломира в специалност музика и граматика. В 1843 година пише учебник по музика и подготвя една гръцка граматика. След връщането си в Македония се включва в дейността на братята си като ги придружава и им помага при събирането на песните за сборника „Български народни песни“. Събраните от него народни песни са нотирани.

След 1878 година се установява в новоосвободеното Княжество България. Получава малка народна пенсия. Пише биография на братята си, но не успява да я издаде и умира на 24 април 1897 година в София. Дъщеря му Ленка е женена за хайдутина Ангел войвода.

Родословно дърво

Бележки 

Български музиколози
Български фолклористи от Македония
Български просветни дейци от Македония
Родени в Струга
Наум
Възпитаници на Халкинската семинария
Починали в София
Български имигранти от Македония в София